Менжулюк — хутор в Старооскольском городском округе Белгородской области, входящий в состав Роговатовской сельской территории. Расстояние до Старого Оскола составляет 57 км.

История 
Об истории Менжулюка известно немного. Известно, что когда-то эти земли занимали скифские племена. Возможно, название хутора пошло с тех времен. 

В середине XX века на территории хутора действовали колхозы «Заря коммунизма» и «Рассвет».

В 1950-е гг. Менжулюк входил в Преображенский сельсовет. В декабре 1962 г. хутор вошел в состав Старооскольского района.

В 2013 г. в хуторе Менжулюк проживало 69 человек.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Старооскольского городского округа